Llista de masies i altres construccions relacionades de l'Anoia (est de la comarca) (municipis de Cabrera d'Anoia, Capellades, Carme, Castellolí, el Bruc, els Hostalets de Pierola, Igualada, la Llacuna, la Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt, Masquefa, Òdena, Orpí, Piera, Santa Margarida de Montbui, Vallbona d'Anoia i Vilanova del Camí), ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de masies de l'Anoia - oest
 Llista de monuments de l'Anoia
 Llista de rellotges de sol de l'Anoia

Anoia Est
 Est